Mister and Mississippi (band): Nederlandse folkband
Mister and Mississippi (lied): lied uit 1951 van Irving Gordon, dat later bekend werd door Patti Page en later ook werd uitgebracht door Rex Allen, Dennis Day en Johnny Desmond.